Wipeout peut faire référence à :

Télévision 
 Wipeout, un jeu télévisé américain diffusé depuis 2008 ;
 Wipeout, l'adaptation québécoise ;
 Total Wipeout, l'adaptation française du jeu télévisé américain.

Jeu vidéo 
 Wipeout, un jeu de course sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Wipeout, une série de jeux vidéo :
 Wipeout, le premier jeu vidéo de la série sorti en 1995.

Voir aussi